Rosencrantz és Guildenstern – Shakespeare Hamlet című tragédiájának szereplői

 Rosencrantz és Guildenstern (Rosencrantz and Guildenstern), W. S. Gilbert színműve (1874), a Hamlet paródiája
 Rosencrantz és Guildenstern (Rosencrantz and Guildenstern), 1938-as angol tévéfilm, W.S. Gilbert színművéből, címszereplők Erik Chitty és Leonard Sachs

 Rosencrantz és Guildenstern halott (Rosencrantz and Guildenstern are Dead), Tom Stoppard színműve (1967)
 Rosencrantz és Guildenstern halott (Rosencrantz & Guildenstern Are Dead), 1990-es angol–amerikai film, rendezte Tom Stoppard, címszereplők Gary Oldman és Tim Roth

Hasonló
 Rosencrantz és Guildenstern élőhalottak (Rosencrantz and Guildenstern Are Undead), 2009-es amerikai film, rendezte Jordan Galland

 Jegyzetek